

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn F (metro van New York)

Tram
 F Market & Wharves, een tramlijn in San Francisco
 Tramlijn F (Straatsburg)

Trein
 Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen
 S-tog F (Kopenhagen)